De 13e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Taiwan vond plaats in 2015 van 22 tot en met 26 maart. De start was in Taipei, de finish in Tai Pang Wan. De ronde maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2015, in de categorie 2.1. In 2014 won de Fransman Rémy Di Grégorio. Deze editie werd gewonnen door de Iraniër Mirsamad Poorseyedigolakhour.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop 

2015
UCI Asia Tour 2015
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2015